Антофилия (от   — цветок и  — притяжение, влечение) — способность насекомых и некоторых позвоночных животных посещать цветки растений для питания пыльцой или нектаром, осуществляя тем самым перекрестное опыление.

Антофилия тесно связана с энтомофилией. Вместе они являются двумя сторонами коэволюции растений и животных.

В настоящее время антофилия известна для многих групп насекомых, большая часть которых питается пыльцой постоянно или время от времени.

Среди позвоночных животных антофилия свойственна ряду птиц (например, колибри, нектарницы), а также млекопитающих (некоторые летучие мыши).

Литература 
 Гринфельд Э. К. Происхождение и развитие антофилии у насекомых. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. — 208 с.

Трофическая экология
Цветок